Chance Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Chance Township (Oklahoma)
 Chance Township (South Dakota)